On appelle en français « Séneçon » diverses plantes généralement herbacées de la famille des Asteraceae.

Caractéristiques 
Le nom « Séneçon » dérive du latin « Senex, senecio » qui signifie « vieillard ».
Cela évoque les aigrettes blanches, souvent duveteuses, surmontant les akènes que produisent certains séneçons. Ces inflorescences surmontées de ces aigrettes évoquent de petites têtes de vieillards.

Le genre des séneçons « véritables » est le genre Senecio parmi lequel on retrouve le séneçon commun qui produit ces typiques aigrettes (pappus). Ajoutons à cela plusieurs genres voisins comme Jacobaea.

Ce sont des plantes toxiques car elles contiennent des alcaloïdes pyrrolizidiniques (sénécionine, sénéciphylline…) rassemblés sous l'appellation de « nécines » et dont l'activité toxique se manifeste principalement au niveau du foie où ils provoquent de la cirrhose.

Senecio 
Parmi ce genre, citons :
 Le séneçon anguleux - Senecio angulatus L.
 Le séneçon commun - Senecio vulgaris L.
 Le séneçon doronic  - Senecio doronicum (L.) L. 
 Le séneçon des Pyrénées - Senecio pyrenaicus L. 
 Le séneçon hercynien - Senecio hercynicus Herborg
 Le séneçon du Cap - Senecio inaequidens DC. 
 Le séneçon de Fuchs - Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.
 Le séneçon des cours d'eau - Senecio sarracenicus L.

Jacobaea 
 Le séneçon de Jacob - Jacobaea vulgaris Gaertn.
 Le séneçon aquatique - Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn. & al. 
 Le séneçon blanchâtre - Jacobaea incana (L.) Veldkamp
 Le séneçon cinéraire - Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden

Dendrosenecio 
 Le séneçon géant du Kilimandjaro  - Dendrosenecio kilimanjari (Milbr.) E.B.Knox

Parmi les Tephroseris 
 Le séneçon des marais - Tephroseris palustris (L.) Fourr.
 Le séneçon à feuilles spatulées - Tephroseris helenitis (L.) B.Nord.

Parmi les Baccharis 
 Le séneçon en arbre - Baccharis halimifolia L. qui n'est pas une plante herbacée mais un arbrisseau.

Parmi les Ligularia 
 Le séneçon de Sibérie ou ligulaire de Sibérie - Ligularia sibirica (L.) Cass.

Références

Voir aussi 

 Glossaire de botanique
 Senecio (genre)

Flore (nom vernaculaire)
Asteraceae

Nom de plante ambigu
Plante toxique